

Televisão
Acontece (RTP), noticiário cultural de Portugal apresentado por Carlos Pinto Coelho na RTP de 1995 a 2003.
Acontece (CATVE), programa de entrevistas exibido no CATVE, Brasil.
Acontece (programa), programa televisivo da Rede Bandeirantes.

Música
Acontece, canção do compositor de samba Cartola.

Desambiguação